Goldener Stern steht für die Orden
Held der Sowjetunion, sowjetische Auszeichnung
Étoile d’Or, französischer Sportpreis
Étoile d’Or, französischer Filmpreis
Siehe auch
Goldstern
Jan vom goldenen Stern
Bürgerhaus Goldener Stern
Brauerei Zum goldenen Stern